Det er så yndigt at følges ad refererer til følgende:
 Det er så yndigt at følges ad – en dansk salme
 Det er så yndigt at følges ad (film) – en dansk film fra 1954